Orgelverk kan syfta på:

 Orgelverk – olika typer av verk i en orgel
 Orgelverk – musik skriven för orgel, se Orgelmusik